Alberto Alemanno (* 30. April 1975 in Turin) ist ein spanisch-italienischer Jurist, Rechtswissenschaftler, politischer Aktivist und Unternehmer. Er ist Jean-Monnet-Professor an der École des hautes études commerciales de Paris und Professor für Rechtswissenschaften an der New York University. Außerdem lehrt an der Georgetown University und der University of Tokyo. 2018 kandidiert er auf der Liste von Più Europa für den Senato della Repubblica.

Weblinks 
 Website Alemannos ()

Politiker (Italien)
Politiker (21. Jahrhundert)
Rechtswissenschaftler (21. Jahrhundert)
Spanier
Italiener
Geboren 1975
Mann